172-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР.

 172-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 172-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году
 172-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1942 году